Slovo Scala (z ital., česky „schody“, „žebřík“, „škála“ nebo „měřítko“) má více významů:

 Scala (programovací jazyk)
 Kino Scala v Brně
 La Scala, operní dům v Miláně
 Nevio Scala (* 1947), italský fotbalový trenér a hráč
 FF Scala, typ písma
 Škoda Scala, vůz automobilky Škoda
 Scala (Vídeň), bývalé divadlo Johann Strauss Theater ve Vídni

Externí odkazy